Köseoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Hayal Köseoğlu (* 1992), türkische Schauspielerin
 İbrahim Köseoğlu (* 1968), türkischer Fußballspieler und -trainer